Étréchy puede referirse a: 

 Étréchy, comuna francesa situada en Cher; 
 Étréchy, comuna francesa situada en Essonne; o
 Étréchy, comuna francesa situada en Marne.